Капелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Капелли, Алоизий — профессор Виленского университета, родом из Италии
 Капелли, Альфредо (1885—1910) — итальянский математик.
 Капелли, Иван (род. 1963) — итальянский автогонщик.
 Капелли, Орацио-Антонио (1742—1826) — итальянский поэт.

Примечания